Einmalartikel steht für:
 Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Damenbinden oder Zahnstocher
 Medizinprodukte wie Einweghandschuhe, Einwegoveralls oder Einwegspritzen
 Einwegprodukte wie Einkaufs-Plastiktüten oder Einweggeschirre